Ceci est la liste des aéroports les plus fréquentés du Mexique, selon le Secrétariat Mexicain des Communications et des Transports. Le plus fréquenté est l'aéroport Benito Juárez dans la ville de Mexico. Le Top 10 comprend les aéroports internationaux des stations balnéaires de Cancún, Los Cabos et de Puerto Vallarta, et les plus grandes villes de Guadalajara et Monterrey.

En graphique

Statistiques trafic passagers

Voir aussi 
 La liste des aéroports au Mexique
 Liste des aéroports les plus fréquentés en Amérique du Nord
 Liste des aéroports les plus fréquentés en Amérique latine
 Transport au Mexique
 La liste des aéroports par code OACI: M#MM - Mexique
 DAFIF
 Wikipedia: WikiProject de l'Aviation/la compagnie Aérienne à destination des listes: Amérique du Nord#Mexique

Références 

Mexique